Rebolla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Quercus pyrenaica; o
 el nombre común de la planta Ulex europaeus.

Referencias